Lothar Mosler ist der Name folgender Personen:

* Lothar Mosler (Historiker) (1913–1995), deutscher Historiker
 Lothar Mosler (Heimatforscher) (1930–2002), deutscher Autor, Heimatforscher, Gewerkschafter und Kommunalpolitiker (SPD)